

Geografia 
Colorado — estado dos Estados Unidos
Colorado (Paraná) — município do estado do Paraná 
Colorado (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul 
Colorado do Oeste — município do estado de Rondônia
Cerro Colorado (distrito) — distrito da província, departamento e região de Arequipa, Peru
Rio Colorado — rio dos Estados Unidos e México

Televisão 
 El Chapulín Colorado 
 El Chapulín Colorado (personagem)

Futebol
 Colorado Esporte Clube — clube que deu origem ao Paraná Clube
 Associação Esportiva Colorado — clube de futebol de Mato Grosso do Sul, Brasil
 Colorados —  torcedores do clube brasileiro Sport Club Internacional

Outros 
 Colorado (canção)
 Colorado — sinônimo da cor vermelho
 Colorados — facção comandada por Pascual Orozco na Revolução Mexicana

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de esportes